John Huston (regisseur), Amerikaans regisseur, scenarioschrijver en acteur
 John Huston (golfer), Amerikaans golfer